Сабетта:
 Сабетта — вахтове селище в Ямальському районі Ямало-Ненецького автономного округу
 Сабетта (аеропорт) — міжнародний аеропорт на півострові Ямал
 Сабетта (порт) — арктичний порт на західному березі Обської губи Карського моря